Приз «За самый красивый гол сезона, забитый на московских стадионах» был учреждён в 1963 году редакцией газеты «Московский комсомолец» по инициативе Константина Есенина. Первоначально приз вручался футболисту, забившему самый красивый гол в ходе сезона в официальных матчах чемпионата СССР по футболу в Москве. Как отметил сам Есенин в своей книге «Футбол: рекорды, парадоксы, трагедии, сенсации», «московское ограничение» было связано с отсутствием в годы появления приза полноценных телетрансляций со всех стадионов страны.

Константин Есенин: «… Решаем судьбу нашего приза мы обычно в „два тура“ — болельщики пишут в редакцию своё мнение о голах, заслуживающих приза. Если расхождения в количестве „голосов“, поданных за голы-красавцы, не велики, то опрашиваем ещё редколлегию еженедельника „Футбол“. А потом на жюри решаем, чему быть».

В 1980-е годы самый красивый гол сезона определялся редакцией популярной телепрограммы «Футбольное обозрение».

Обладатели приза 

Футбольные награды в СССР